Леони́д Альфо́нсович Остро́вский (, ; 17 января 1936, Рига, Латвия — 16 апреля 2001, Киев, Украина) — советский футболист, защитник. Мастер спорта (1959), мастер спорта международного класса (1966), заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Участник чемпионатов мира 1958, 1962, 1966.

Биография 
Отец — кожевенник, работал на заводе, мать — домохозяйка. Отец умер от травмы, полученной на заводе (оторвало руку), когда Леониду было 8 лет.

В раннем возрасте пошёл работать на завод «Гидрометприпор», был слесарем-сборщиком. Состоял в ВЛКСМ. С 1948 занимался в ДЮСШ ВЭФ, а через некоторое время — в ДЮСШ «Даугава», играл в линии нападения. Вместе с юношами «Даугавы» выиграл в 1953 юношеское первенство СССР по футболу у «Торпедо». Именно в финале, выигранном со счетом 5:3, Островский впервые был переведен в линию обороны на левый край (из-за травмы основного игрока защиты).

В 1954 Островского в числе других 8-ми юношей-победителей взяли в основной состав «Даугавы». Провел 29 игр.

26 апреля 1956 после календарной игры «Даугавы» в Харькове получил приглашение Константина Бескова перейти в московское «Торпедо». Основным аргументом для Островского стала возможность играть в сборной СССР. Однако Островский поначалу не попадал даже в основу «Торпедо». Впервые вышел на поле во 2-м круге, а вскоре Бесков клуб покинул . Новый тренер Маслов возможности игрока видел и выдвинул его в основу.

В 1958 впервые вызван в сборную СССР, готовился к ЧМ 1958. Но на турнире не сыграл. Через 4 года сыграл на ЧМ 1962.

В «Торпедо» был чемпионом и призёром первенств, обладателем и финалистом Кубка СССР.

В 1963 перешёл в киевское «Динамо», что вызвало негативную реакцию у начальников команды «Торпедо». Игрока обещали дисквалифицировать и почти полгода вынудили не играть: Островский играл на первенство Киева и выступал в дубле киевлян под чужой фамилией. Но в итоге разрешили играть, и Островский сразу стал игроком основы.

В 1966 Островского снова вызвали в сборную СССР на тренировочный сбор перед ЧМ 1966.

В 1968 из-за травмы завершил карьеру. Стал тренером школы киевского «Динамо» (1968, 1971, 1972—1974, 1994—?).

Главный тренер «Днепра» Черкассы (1971, с сентября), клубной команды «Скури» из города Цаленджиха (1975—1976).

После развода с женой в 1976 ушёл из футбола, жил в Киеве, работал бригадиром грузчиков на винзаводе. Позже работал грузчиком на табачной фабрике, затем начальником участка в РСУ. Кроме того, восстанавливал памятники в мастерской Киево-Печерской лавры.

В 1990-е работал в горсовете «Динамо».

Вошёл в символическую сборную Украины XX века.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Достижения 
 Чемпион СССР (4): 1960, 1966, 1967, 1968
 Обладатель Кубка СССР (3): 1960, 1964, 1966

Семья 
Был женат вторым браком, с первой женой прожил 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «История украинского футбола»

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Тренеры ФК «Днепр» Черкассы
Похороненные на Байковом кладбище